Кубок Европы по баскетболу 2019/2020, также известный как 7DAYS Еврокубок 2019/2020, — 18-й розыгрыш второго по значимости международного европейского турнира Европы среди мужских профессиональных баскетбольных команд, Кубка Европы. 12 марта 2020 года игры были приостановлены из-за коронавирусной инфекции COVID-19. 25 мая 2020 было принято решение досрочно завершить сезон без определения чемпиона.

Регулярный сезон 

В каждой группе каждая команда будет играть с каждой дома и в гостях. Первые четыре команды из каждой группы по итогам 10 туров выйдут в следующий этап.

Группа A 

|}

Группа B 

|}

Группа C 

|}

Группа D 

|}

Топ-16 
В каждой группе каждая команда играет с каждой дома и в гостях. Первые две команды из каждой группы по итогам 6 туров выходят в следующий этап.

Группа E 

|}

Группа F 

|}

Группа G 

|}

Группа H 

|}

Плей-офф 
В плей-офф восемь команд, начиная со стадии четвертьфинала, будут выявлять сильнейшего в сериях до двух побед. В случае, если одна из команд выиграла первые две игры, третья игра не проводится. Команда, которая заняла место в топ-16 выше, играет первую и третью (при необходимости) игры дома.

Сетка

Четвертьфиналы 

* при равном счёте после первых двух игр

Полуфиналы 

* при равном счёте после первых двух игр

Финал 

* при равном счёте после первых двух игр

Награды

MVP регулярного сезона

MVP Топ-16

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка Европы

Кубок Европы по баскетболу 2019/2020
Кубок Европы по баскетболу
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19